Het provinciedistrict Florennes maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Philippeville in de Belgische provincie Namen. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Florennes en Walcourt.
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 4 van de 8 zetels van het kiesarrondissement Philippeville toegewezen.
Tot dan waren er in de provincieraad van Namen 56 te verdelen.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Philippeville

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Florennes

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Florennes
Florennes